Sindi kan syfta på följande:
 Det indoariska språket sindhi

Estland 
1 Sindi, Estland, stad i landskapet Pärnumaa,

Indien 
2 Sindi (ort i Indien), Maharashtra, Wardha, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar